Malta deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1928 i Amsterdam, og har siden deltaget i de fleste sommerlege. De var den eneste europæiske nationen som har aldrig havde deltaget i vinterlege, indtil Elise Pellegrins deltagelse under Vinter-OL 2014 i Sotji. Malta har aldrig vundet nogen medalje.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Maltas OL-statistik  på Sports-reference.com

Malta ved sommer-OL
Malta ved vinter-OL
OL